Watzelsdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Watzelsdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Watzelsdorf (Gemeinde Neidling), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich
 Watzelsdorf (Gemeinde Zellerndorf), Katastralgemeinde im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich
 Watzelsdorf (Gemeinde Eberstalzell), Ortsteil von Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich